Il detentore del titolo Pete Sampras ha battuto in finale Goran Ivanišević 7-6(2), 7-6(5), 6-0.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1994
ATP Tour 1994